Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Košarkaški klub Partizan nelle competizioni ufficiali della stagione 1950-1951.

Roster

Collegamenti esterni 

1951
Partizan Belgrado